2 miejscowości w Polsce:
 Mała Kępina lub Kępinka – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Kępinka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard